Камерунский дрозд () — вид воробьиных птиц из семейства дроздовых (Turdidae). Выделяют 3 подвида.

Распространение 
Обитают в Камеруне, Демократической Республике Конго, Экваториальной Гвинее, Габоне и Уганде. Естественной средой обитания являются субтропические или тропические влажные равнинные и горные леса.

Подвид Geokichla camaronensis kibalensis, обитающий в Национальном парке Кибале в западной части Уганды, иногда считают отдельным видом. Существует и другой подвид — Geokichla camaronensis graueri.

Описание 
Длина тела 18 см. Оперение верхних частей тела серовато-коричневого цвета с тёмной короной, а нижних — рыжее с белым пятном на брюшке. Лицо светло-коричневое с вертикальной чёрной линией по диагонали над глазом и чёрной чертой или пятном над ухом. У птицы имеются чёрные и белые полоски на крыльях.

Охранный статус 
МСОП присвоил таксону охранный статус «Виды, вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Примечания 

Geokichla
Птицы Африки
Животные, описанные в 1905 году